Partido Comunista da Turquia — fundado como Partido do Poder Socialista em 1993
Partido Comunista da Turquia/Marxista-Leninista — fundado em 1972
Partido Comunista Marxista-Leninista (Turquia) — fundado em 1994

Desambiguação
Desambiguações de política